Velika nagrada Velike Britanije (službeno:2017 Formula 1 Rolex British Grand Prix) utrka je bolida Formule 1. Održana je 16. srpnja 2017. godine na Silverstoneu u Engleskoj. Bila je to deseta utrka sezone 2017.

Sudionici utrke

* Zamjena, treći vozač

Izvještaj
Finac Valtteri Bottas u Mercedesu, odvezao je najbrža vremena u petak na prva dva slobodna treninga. Nakon što je bio najbrži na trećem treningu, Britanac Lewis Hamilton osvojio je prvo startno mjesto. Drugo i treće mjesto pripalo je Kimiju Räikkönenu i Sebastianu Vettelu u Ferrariju. Četvrti je bio Bottas, koji je zbog kazne od pet mjesta na gridu startao deveti. Australac Daniel Ricciardo u Red Bullu, imao je problema s bolidom u trećoj kvalifikacijskoj rundi. Belgijac Stoffel Vandoorne, prvi put ove sezone je bio bolji od momčadskog kolege Fernanda Alonsa. Kvalifikacije su vožene po laganoj kiši.

Hamilton je vodio od početka do kraja i stigao do pete pobjede na ovoj stazi. Start utrke odgođen je za jedan dodatan formacijski krug nakon što je Jolyon Palmer već nakon nekoliko zavoja prakirao svoj bolid pokraj staze zbog problema na pogonskoj jedinici. Vettel je imao loš start, te je izgubio poziciju od Maxa Verstappena, kojeg je kasnije u utrci pretekao kroz bokseve. U prvom krugu došlo je do sudara vozača Toro Rossa, Španjolca Carlosa Sainza i Rusa Daniila Kvyata, nakon čega je Sainz odustao. Bottas, koji se probijao s devetog mjesta na startu, otišao je u boks po promjenu guma nešto kasnije od ostalih, kada se nalazio na drugom mjestu iza Hamiltona. Vratio se na stazu na četvrtom mjestu, a ubrzo je pretekao Vettela. Pred sam kraj utrke, Bottas je sustigao i pretekao Räikkönena koji je zbog problema s prednjom lijevom gumom otišao u boks dva kruga prije kraja utrke. Verstappen je dobio poziv da uđe u boks odmah nakon što je eksplodirala guma Fincu. Samo krug kasnije, Vettelu je također eksplodirala prednja lijeva gume, te je Nijemac u posljednjem krugu s 3. mjesta pao na 7. mjesto. Odličnu utrku odvezao je Ricciardo, koji se nakon starta sa začelja probio nekoliko pozicija naprijed, da bi onda izletio sa staze i ponovo morao krenuti sa samog začelja, utrku završio na 5. mjestu iza momčadskog kolege.

Najbrža vremena treninga

Rezultati kvalifikacija

 — Valtteri Bottas je dobio 5 mjesta kazne zbog promjene mjenjača.
 — Fernando Alonso je dobio 30 mjesta kazne zbog promjene elemenata pogonske jedinice.
 — Daniel Ricciardo je dobio 15 mjesta kazne zbog promjene mjenjača i dijelova motora.

Rezultati utrke

 – Jolyon Palmer je odustao u formacijskom krugu i nije startao utrku.

Zanimljivosti

Vozači
 57. pobjeda za Lewisa Hamiltona.
 67. najbolja startna pozicija za Lewisa Hamiltona.
 16. postolje za Valtterija Bottasa.
 87. postolje za Kimija Räikkönena.

Konstruktori
 70. pobjeda za Mercedes.
 81. najbolja startna pozicija za Mercedes.

Ukupan poredak nakon 10 od 20 utrka

 Velika nagrada Austrije 2017. - Prošla utrka ← Formula 1 – sezona 2017. → Sljedeća utrka -  Velika nagrada Mađarske 2017.

Izvori

Vanjske poveznice
 2017 British Grand Prix StatsF1

Velika Britanija-2017
Velika Britanija